Cúmul o cúmulus, núvol que s'assembla a una massa feta de cotó fluix, amb túmuls i/o torres, de base aplanada i amb una part superior semblant a la d'una col-i-flor
 Cúmul estel·lar, grup d'estrelles atretes entre elles per la gravetat
 Cúmul (geologia)
 Cúmul globular, grup esfèric d'estrelles velles (cúmul d'estrelles) que orbita entorn d'una galàxia com si fos un satèl·lit 
 Cúmul obert o cúmul estel·lar obert
 Cúmul de galàxies, conjunt d'estels units per la gravetat d'algunes galàxies